Чемпіонат Албанії 1994–1995 — 56-й чемпіонат Албанії з футболу. Чемпіоном стала Тирана.

Особливості нарахування турнірних очок 
За перемогу команді нараховувалось 2 очки, за нічию - 1 очко.

Команди-учасниці

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Теута взяв участь у Кубка володарів кубків 1995—1996 як переможець Кубку Албанії 1994—1995.

Позначення:

Результати

Плей-оф 

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Албанії на rsssf 

1994—1995
Албанія
Албанія